Лінк:()

 Лінк — застаріла американська одиниця вимірювання довжини (20,11 см)
 Лінк — гіперпосилання (або спрощено — «посилання») в гіпертекстових документах
 Лінк (інколи ланка) — в науці, послідовність поєднання об'єктів (подій, речовин, …) що здатні утримувати стійкий зв'язок — «ланцюг»
 Лінк — в програмуванні, зв'язок щонайменше двох об'єктів, де зберігається лише «шлях» між ними (зв'язок)
 link — команда Unix, системний виклик на створення зв'язку на файл чи теку

Люди 
 Вільям Лінк (нар. 1933) — американський актор і сценарист, один із творців телесеріалу «Коломбо»
 Генріх Фрідріх Лінк (, 1767—1851) — німецький ботанік. У ботаніці — вказують лише прізвище науковця Link.
 Кароліна Лінк (нар. 1964) — німецький режисер; зняла фільм «Ніде в Африці», який отримав «Оскара»
 Лінк Михайло Георгійович (нар. 1955) — радянський і російський композитор, автор музики до фільмів

Фільми 
 Лінк (фільм, 1986) — британський фільм
 Лінк (фільм, 1996) — хорватський короткометражний фільм
 Лінк (фільм, 2001) — нідерландський телесеріал
 Лінк (фільм, 2005) — американський фільм